Bresse bezeichnet

 Bresse, eine Landschaft in Ostfrankreich

und ist Namensbestandteil folgender französischen Gemeinden:

 La Bresse im Département Vosges
 Bresse-sur-Grosne im Département Saône-et-Loire.

Weiterhin ist Bresse der Familienname von:

 Jacques Antoine Charles Bresse (1822–1883), französischer Mathematiker

Siehe auch:

 Bressehuhn
 Bleu de Bresse